Winston-Salem Open 2016 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2016 z cyklu Winston-Salem Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 21–27 sierpnia 2016 roku w Winston-Salem na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 720 940 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016
ATP
2016 w Stanach Zjednoczonych